China est un mot anglais, allemand et néerlandais signifiant Chine.

China veut dire également porcelaine en anglais.

Musique 
 China, type de cymbale de batterie
 China, premier nom du groupe de no wave Mars
 China, album du musicien Vangelis
 China, chanson des deux rappeurs portoricains Anuel AA et Daddy Yankee
 China, une chanson de Tori Anos qui apparaît dans son premier album Little Earthquakes
 China, un album du compositeur grec Vangelis sorti en 1979

Géographie 
 China, ville du Maine (États-Unis)
 China, ville du Texas (États-Unis)
 China, municipalité de l'État mexicain de Nuevo León
 China, bourg du Japon
 La China, ou San Cristóbal, plage de la municipalité espagnole d'Almuñécar, dans la province de la Grenade.

Patronyme 

 Yaniss China, joueur français de volley-ball (né en 1989)
 William Edward China, entomologiste anglais, spécialiste des hétéroptères (punaises) (1895-1979)

Surnom 

 China, surnom de João Pedro dos Santos Gonçalves, footballeur portugais
 Bruno China, footballeur portugais

Divers 

 China, jeu de société
 China, astéroïde 1125
 China Tower, entreprise chinoise spécialisée dans les tours de télécommunication

Voir aussi

Titre de film 
 
 China Strike Force, film hong-kongais réalisé par Stanley Tong et sorti en 2000
 Digging to China, film américain de Timothy Hutton réalisé en 1998
 Reflections of China, série de films de type Circle-Vision 360° projetés dans le parc à thème de Walt Disney World Resort en Floride
 The China Shop, court métrage d'animation américain réalisé par Wilfred Jackson, sorti en 1934

Autre titre d'œuvre 
 Made in China, livre de Jean-Philippe Toussaint, sorti en 2017
 China Beach, série télévisée américaine créée par John Sacret Young et William Broyles Jr. et diffusée entre 1988 et 1991 sur le réseau ABC
 Broken China, album solo de Richard Wright, membre de Pink Floyd, sorti en 1996
 Nixon in China, opéra sur une musique de John Adams, et un livret d'Alice Goodman
 China Cat Sunflower, chanson jouée par Grateful Dead, sur des paroles de Robert Hunter et une musique de Jerry Garcia
China Li, série de bande dessinée historique, réalisée par le couple de bédéistes belges Maryse et Jean-François Charles.

Musique 

 China Crisis, groupe anglais de Liverpool de musique Pop et New wave des années 80
 China Records, label de musique britannique créé en 1984 par Derek Green

Sports 

 China Sharks, équipe professionnelle chinoise de hockey sur glace, basée à Shanghai
 China Team, premier syndicat chinois participant à la Coupe de l'America

Chaîne de télévision 

 China Movie, chaîne de télévision chinoise en mandarin spécialisée dans les longs métrages cinématographiques
 China Television, société de diffusion télévisée de Taïwan

Compagnie aérienne 

 Air China, compagnie aérienne chinoise
 Air China Southwest, compagnie aérienne chinoise
 China Airlines, compagnie aérienne nationale de Taïwan, basée à Taipei
 China Eastern Airlines, compagnie aérienne chinoise, basée à Shanghai
 China Northern Airlines, compagnie aérienne chinoise, basée à Shenyang 
 China Northwest Airlines, compagnie aérienne chinoise
 China Southern Airlines, compagnie aérienne chinoise basée à Guangzhou (Canton)
 China Xinjiang Airlines, compagnie aérienne chinoise du Xinjiang
 China Yunnan Airlines, compagnie aérienne chinoise, basée à Kunming, dans le Yunnan

Divers 

 China Aviation Industry Corporation, consortium chinois réunissant les fabricants d'avions AVIC I et AVIC II
 China Cola, cola alternatif chinois introduit en 1998 et produit par Wahaha
 China Daily, quotidien chinois en anglais, contrôlé par l'État, et fondé en 1981
 China Mobile (ou « CMCC »), le plus grand opérateur de téléphone mobile en Chine
 China type 54, pistolet, version chinoise du « Tokarev TT 33 »
 Heart of China, jeu vidéo d'aventure sorti en 1991 sur Amiga, DOS et Mac OS

autres pages 
 

gn:China